Karbe ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Karbe (1852–1875), märkische Lieder- und Heimatdichterin
 Ferdinand Karbe (1825–1891), Abgeordneter im Preußischen Landtag
 Karl von Stünzner-Karbe (1872–1934), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (DNVP), MdL
 Leopold Karbe (1782–1857), preußischer Landrat
 Ludwig Karbe (1933–2019), deutscher Zoologe und Hochschullehrer
 Theodor Karbe (1829–1886), deutscher Rittergutsbesitzer und Parlamentarier
 Walter Karbe (1877–1956), Heimatforscher im Stargarder Land